tableau de Jan Toorop ;
 Lady in white (n°1 et 2) tableaux de Thomas Wilmer Dewing ;
 Lady in white tableau d'Ammi Phillips ;
 There was a young lady in white, limerick d'Edward Lear ;
 Titre original de Les Fantômes d'Halloween film américain de 1988.